Zenobia, genre de plantes de la famille des Ericaceae.
 Zenobia, navire roulier construit en 1978
  Zénobie, prénom féminin d'origine grecque